Liebermann è un cognome che deriva da Lieb, pseudonimo  tedesco ed ebraico ashkenazita per indicare una persona cara, amata (tedesco lieb o yiddish lib). In origine il cognome veniva spesso scritto in ebraico o utilizzando caratteri cirillici e ha quindi subito alcune varianti ortografiche durante la traslitterazione in alfabeto latino.

Libermann 
 Alexander Libermann – pianista statunitense
 François Libermann – presbitero francese

Pagine correlate 
Liberman
Lieberman
Liebermann

Note